Émile Chevé peut désigner :

 Émile-Joseph-Maurice Chevé (1804-1864), médecin français et professeur de musique, inventeur de la méthode Galin-Paris-Chevé ;
 Émile-Frédéric-Maurice Chevé  (1829-1897), neveu du précédent, poète français.

Homonymie de personnes